Artifizialismus steht für:

 Artifizialismus (Psychologie), entwicklungspsychologische Theorie des Egozentrismus
 Artifizialismus (Kunst), avantgardistische Strömung der bildenden Kunst in Tschechien